Сезон 2012-13 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 25 серпня 2012 та 19 травня 2013 року. Став 81-м турніром з моменту заснування Серії A. За результатами сезону Серію A залишили 3 найгірших команди, на зміну яким з Серії B підвищилися у класі 3 найкращих клуби.

Туринський «Ювентус» захистив чемпіонський титул, здобутий попереднього сезону, для клубу цей «скудетто» став 29-м в історії. Майбутні чемпіони зайняли першу сходинку турнірної таблиці вже після другого туру і відтоді жодного разу її полишали, фінішувавши з 9-очковим відривом від найближчого переслідувача, «Наполі».

Команди 
Участь у турнірі Серії A сезону 2012-13 брали 20 команд:

Турнірна таблиця

Результати матчів

Рекорди сезону 
 Найбільше перемог: «Ювентус» (27)
 Найменше поразок: «Ювентус» (5)
 Найкраща атака: «Наполі» (73 забито)
 Найкращий захист: «Ювентус» (24 пропущено)
 Найкраща різниця м'ячів: «Ювентус» (+47)
 Найбільше нічиїх: «Торіно» (16)
 Найменше нічиїх: «Пескара» (4)
 Найменше перемог: «Палермо» і «Пескара» (по 6)
 Найбільше поразок: «Пескара» (28)
 Найгірша атака: «Пескара» (27 забито)
 Найгірший захист: «Пескара» (84 пропущено)
 Найгірша різниця м'ячів: «Пескара» (-57)
 Найрезультативніший матч: «Торіно» — «Наполі» 3-5 (8 голів)

 Матч з найбільшою різницею голів: «Сампдорія» — «Пескара» 6-0, «Лаціо» — «Болонья» 6-0, (по +6)
 Найбільше голів в одному турі: 39 (15 тур)
 Найменше голів в одному турі: 16 (5 і 37 тури)

Бомбардири і асистенти
Найкращим бомбардиром Серії А сезону 2012—13 став уругвайський нападник «Наполі» Едінсон Кавані, в активі якого 29 голів.

Найкращі бомбардири і асистенти сезону:

Бомбардири

Едінсон Кавані, Фабріціо Мікколі, Адріан Муту і Томмазо Роккі забили по сто м'ячів у матчах Серії «А»». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Франческо Тотті (227), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Роберто Баджо (205), Курт Хамрін (190), Джузеппе Сіньйорі (188), Алессандро Дель П'єро (188), Габрієль Батістута (184).

Асистенти

Примітки

Посилання 
 Серія A 2012–2013 на rsssf.com  

2012
2012 у футболі
2013 у футболі
2012 в італійському спорті
2013 в італійському спорті